Aleksandar Tomić (1993) – cestista sloveno
 Ante Tomić (1983) – calciatore croato, di ruolo centrocampista
 Ante Tomić (1987), cestista croato
 Bernard Tomić (1992) – tennista australiano
 Fra Celestin Tomić, nato Dinko Bruno, (1917-2006) − biblista e francescano conventuale croato
 Dragan Tomić (1936-2022) – politico serbo
 Dragan Tomić (1991) – giocatore di calcio a 5 serbo
 Drazan Tomic (1974) – ex cestista tedesco
 Goran Tomić (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore croato, di ruolo attaccante
 Ivan Tomić (1976) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore serbo
 Kristina Tomić (1995) – taekwondoka croata
 Milan Tomić (1973) – ex cestista e allenatore di pallacanestro serbo con cittadinanza greca
 Nemanja Tomić (1988) – calciatore serbo, di ruolo centrocampista
 Novak Tomić (1936-2003) – calciatore jugoslavo, di ruolo difensore
 Obrad Tomić (1993) – cestista bosniaco
 Radomiro Tomic (1914-1992) – politico cileno
 Vjekoslav Tomić (1983) − calciatore croato, di ruolo portiere
 Vladan Tomić (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore cipriota
 Vukašin Tomić (1987) – calciatore serbo, di ruolo difensore